Tate steht für:
 Tate (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Tate Gallery, britische Museumsgruppe
 Das Wunderkind Tate (Little Man Tate), US-amerikanischer Spielfilm (1991)
 Harry Tate, Spitzname des Doppeldeckers Royal Aircraft Factory R.E.8

Tate ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tate (Arkansas)
 Tate (Georgia)
 Tate (Illinois), im Saline County
 Tate (Tennessee)
 Tate (West Virginia)
 Tate City (Georgia)
 Tate Cove (Louisiana)
 Tate Springs (Tennessee)
 Tate Springs (Texas)
 Tate County, Verwaltungseinheit im US-Bundesstaat Mississippi

geografischer Objekte:
 Großes Tate Meer, Naturschutzgebiet in der niedersächsischen Stadt Friesoythe
 Tate-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Tate Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Tate Rocks, Nunatakker im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Unternehmen:
 Tate Electrics, kanadischer Automobilhersteller
 Tate & Lyle, britisches Nahrungsmittelunternehmen 

Siehe auch:
 Thate